Wilson State Park ist der Name folgender State Parks in den Vereinigten Staaten:

 Wilson State Park (Kansas)
 Wilson State Park (Michigan)